105mm Armored Gun System (AGS), M-8 — опытный лёгкий авиадесантный танк США 1980-х годов. Разрабатывался с начала 1980-х годов фирмой FMC в инициативном порядке. На вооружение в США M-8 принят так и не был из-за сокращения финансирования в 1990-х годах, а его авиадесантная специализация не позволила наладить экспортные поставки, поскольку в роли обычного лёгкого танка он уступал разрабатанному в то же время «Стингрею». Все работы по танку были прекращены к 1996 году.

M8 в массовой культуре

Кино 
Модель танка фигурирует в фильме Команда-А 2010-го года, когда героям приходится десантироваться на нём из падающего самолёта.

Компьютерные игры 

Танк присутствует в игре Armored Warfare в версиях M8 Buford и Thunderbolt II.

Танк присутствует в игре War Thunder

Литература 
 В.Мальгинов. Лёгкие танки зарубежных стран 1945-2000. — М.: Бронеколлекция, выпуск № 6, 2002.
 R.P.Hunnicutt. Sheridan. A history of the American Light Tank Vol. 2. — Presidio, 1995. ISBN 0-89141-570-X

Танки по алфавиту
Танки США
Лёгкие танки
Отменённые проекты производства американской бронетехники
Военная продукция FMC
Авиадесантные танки
Танки с двухтактным дизелем